Jan Blažek je jméno a příjmení více významných osob:

 Jan Blažek (basketbalista) – český basketbalista (1947–2016)
 Jan Blažek (fotbalista) – český fotbalista (* 1988)
 Jan Blažek (kněz) – český římskokatolický kněz (1817–1904)
 Jan Blažek (malíř) – český malíř (1920–1981)
 Jan Blažek (pedagog) – český římskokatolický kněz a ředitel arcibiskupského gymnázia v Kroměříži (1871–1936)
 Jan Blažek (politik) – český politik, starosta Luhačovic (* 1877–1938)